Tehuantepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santo Domingo Tehuantepec (kommun)
 Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 
 Tehuantepec, Jalisco, ort, Teocuitatlán de Corona, 
 Tehuantepec, Michoacán de Ocampo, ort, Chinicuila,